Bemarivo steht für:

 Bemarivo-Gürtel, Gesteinsformation auf Madagaskar
 Bemarivo (Anjobony), Fluss im Flusssystem des Sofia in Madagaskar
 Bemarivo (Indischer Ozean), Fluss im Nordosten Madagaskars
 Bemarivo (Mangoky), Nebenfluss des Mangoky in Madagaskar
 Bemarivo (Manambaho), Nebenfluss des Manambaho in Madagaskar
 Naturreservat Bemarivo, Nationalpark in Madagaskar